Маргарита (Маргарет) Плантагенет может означать:

* Маргарита Английская (1240—1275) — королева Шотландии
 Маргарита Английская (1275—1333) — герцогиня Брабанта
 Маргарет, герцогиня Норфолк (ок. 1320—1399) — наследница Томаса Бразертона, 1-го графа Норфолка
 Маргарет, графиня Пемброк (1346—1361) — дочь Эдуарда III
 Маргарита Йоркская (1446—1503) — герцогиня Бургундская, сестра Эдуарда IV и Ричарда III
 Маргарита Йоркская (1472) — дочь Эдуарда IV
 Маргарет Поул, 8-я графиня Солсбери (1473–1541) — племянница Эдуарда IV и Ричарда III

См. также 
 Маргарита (значения)